Јевгениј Кафељников је други пут освојио турнир. У финалу је победио Горана Иванишевића резултатом 7-6(7-2), 7-6(7-5).

Носиоци 

  Алекс Коређа (друго коло)
 ''' Јевгениј Кафељников (победник)
  Горан Иванишевић (финалиста)
  Бајрон Блек ''(друго коло)

<li> Бохдан Улихрах (прво коло)
<li> Марк Росе (полуфиналиста)
<li> Данијел Вацек (прво коло)
<li> Марат Сафин (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1998.